Alfred Lohner ist der Name folgender Personen:

* Alfred Lohner (Unternehmer) (1898–1983), österreichischer Industrieller
 Alfred Lohner (Schauspieler) (1900–1990), Schweizer Schauspieler